GLO est un sigle qui peut désigner :
 General Land Office, une ancienne agence indépendante du gouvernement des États-Unis chargée de la gestion du domaine public, c'est-à-dire des terrains pas encore privatisées se trouvant essentiellement dans l'Ouest américain.

GLO est un code qui peut désigner :
  Gol Transportes Aéreos, une compagnie aérienne à bas prix brésilienne, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Glo est un nom qui peut désigner :
 Glo, le surnom d'Eleanor Francis Helin, une astronome américaine ;
 (3267) Glo, un astéroïde de la ceinture principale, nommé en l'honneur de la précédente.

Code